De Nygifte kan henvise til:

 De Nygifte (film fra 1913) – dansk stumfilm fra 1913 instrueret af Sofus Wolder
 De Nygifte (film fra 1915) – dansk stumfilm fra 1915 instrueret af Lau Lauritzen Sr. efter manuskript af Carl Waldemar
 De Nygifte (film fra 1920) – dansk stumfilm fra 1920 instrueret af Lau Lauritzen Sr. efter manuskript af Aage Brodersen